Spojení písmen P a S může mít různé významy:

PS 
 PlayStation – videoherní značka společnosti Sony Interactive Entertainment
 Parti socialiste (Francie) – francouzská sociálně demokratická strana
 Parti socialiste (Belgie) – belgická sociálně demokratická strana
 Pirátská strana
 Praha sobě, sdružení nezávislých kandidátů
 Progresívne Slovensko
 polystyren – druh plastu
 PR – kód ISO 3166-2 pro Palestinu
 bývalá SPZ okresu Plzeň-sever
 SPZ okresu Prešov
 koňská síla – jednotka výkonu
 siemens (jednotka) – petasiemens je 1015-násobek siemensu, jednotky soustavy SI pro elektrickou vodivost
 Poslanecká sněmovna – v Česku obvyklá zkratka Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
 postskriptum – závěrečná douška v dopise
 Ukraine International Airlines – IATA kód
 Platební styk – subsystém Státní pokladny
 fosfatidylserin – fosfolipid
 chlorpikrin – pesticid, chemická zbraň
 Proctor standard
 Pohraniční stráž
 Pražské služby
 provozní soubor

ps 
 pikosekunda – násobná fyzikální jednotka, 10−12 sekundy
 paštština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk
 ps (Unix) – program pro výpis běžících procesů v operačních systémech na bázi Unixu

pS 
 siemens (jednotka) – pikosiemens je 10−12 siemensu

Ps 
 petasekunda – 1015 sekund
 Photoshop – bitmapový grafický editor

.ps 
 .ps – internetová doména nejvyššího řádu pro Palestinu
 Postscript – souborový formát pro tisknutelné dokumenty

P.S. 
 P.S. – česká hudební skupina fungující mezi roky 1986 a 2004
 P.S. (slovenská skupina) – slovenská hudební skupina fungující od roku 1999
 postskriptum – závěrečná douška v dopise

Externí odkazy 
 
 

Zkratky
Značky